Paúl (Kaapverdië) - gemeente in Kaapverdië

 José Paúl y Angulo - Spaanse politicus en auteur
 Juan Pablo Rojas Paúl - voormalig president van Venezuela
 Paúl Vélez - Ecuadoriaans voetballer en trainer
 José Telésforo Paúl - Colombiaans bisschop, actief in Panama en Colombia